Села:
 Прибинь — Львівська область, Львівський район
 Прибинь — Чернігівська область, Корюківський район